`Amr (arabe: ) est un prénom arabe, parfois orthographié `Amru ou `Amrou à cause de son orthographe en langue arabe (mais le "ou" final ne se prononce pas). On trouve aussi parfois Amar.

Personnalités portant ce prénom 
 

Amr
Prénom masculin